North Bend kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Bend (Nebraska)
North Bend (Ohio)
North Bend (Oregon)
North Bend (Washington)